Змагання з фристайлу в дисципліні могул серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2022 пройдуть 3 і 6 лютого в сніговому парку «Геньтін», Чжанцзякоу.

Медалістки

Результати

Кваліфікації

1-ша кваліфікація 
У першому кваліфікаційному раунді десять найкращих спортсменок кваліфікуються напряму до фіналу. Решта 20 спортсменок беруть участь у другому кваліфікаційному раунді.

Кваліфікація 2 
Після другого кваліфікаційного раунду беруться до уваги кращі оцінки з тих, що показали спортсменки в першому і другому раундах. Десять спортсменок з кращими такими оцінками потрапляють до фіналу, а решта десять вибувають.

Фінал

1-й фінал 
У першому фінальному раунді дванадцять найкращих спортсменок потрапляють до другого, а решта вісім вибувають.

2-й фінал 
За підсумками другого фінального раунду шість найкращих спортсменок потрапляють до третього, а решта вибувають.

3-й фінал 
За підсумками третього фінального раунду визначаються медалісти.

Примітки 

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2022